Тютюньков — фамилия.

Известные носители
 Тютюньков, Павел Парфёнович (1918 — 1980-е годы) — Герой Социалистического Труда
 Тютюньков, Меркурий Иванович (1913—1986) — полный кавалер Ордена Славы